Il Gruppo II della Zona Americana (Americas Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2012.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2013. Le 4 squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2013.

Tabellone

Primo turno

Barbados vs. Paraguay

Messico vs. El Salvador

Rep. Dominicana vs. Bolivia

Venezuela vs. Porto Rico

Primo turno Play-offs

El Salvador vs. Paraguay

Porto Rico vs. Bolivia

Secondo turno

Messico vs. Barbados

Venezuela vs. Rep. Dominicana

Terzo turno

Rep. Dominicana vs. Messico

Verdetti
Promossa al Gruppo I nel 2013:  Rep. Dominicana
Retrocesse al Gruppo III nel 2013:  -

Voci correlate
Coppa Davis 2012 Zona Americana Gruppo I
Coppa Davis 2012 Zona Americana Gruppo III
Coppa Davis 2012 Zona Americana Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Americhe II